O apinajé ou apinayé é uma língua jê falada pelos apinajés no Brasil.

Fonologia
O inventário de sons vogais do Apinajé é rico, são 10 vogais orais e 7 nasais.<ref>Línguas Brasileiras, autor Aryon DalIgna Rodrigues - Edições Loyola São Paulo-1968</ref>
 Vocabulário 
Vocabulário apinajê recolhido por Helen E. N. Waller:

 Ver também 
 Línguas jês
 Proto-macro-jê

 Ligações externas 
 Vocabulário apinagé 1 - HURLEY, Jorge. Eu e o meu professor de apinagé. Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará'', v. 7, 1932, p. 237-244.
 Vocabulário apinajé 2 - WALLER, Helen E. N.

Línguas jês